Совдозеро — топоним.

 Совдозеро — деревня в составе Поросозерского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелии.
 Совдозеро (озеро, Пряжинский район) — озеро в Республике Карелии.
 Совдозеро (озеро, Поросозерское сельское поселение, северо-восточное) — озеро в Республике Карелии.
 Совдозеро (озеро, Поросозерское сельское поселение, юго-западное) — озеро в Республике Карелии.

Примечания